La NCAA Division I 1990 si è svolta nel 1990: al torneo hanno partecipato 32 squadre di pallavolo universitarie e la vittoria finale è andata per la seconda volta alla .

Squadre partecipanti

Torneo

West regional

South regional

Mideast regional

Northwest regional

Final Four - Cole Field House, College Park

Premi individuali

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 1990
NCAA Division I (pallavolo femminile)